Konfrontacja izraelsko-palestyńska (2011)
 Konfrontacja izraelsko-palestyńska (2012)